Pandeidae är en familj av nässeldjur som beskrevs av Ernst Haeckel 1879. Enligt Catalogue of Life ingår Pandeidae i ordningen Anthoathecata, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hydroida, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pandeidae 82 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Pandeidae